Instructif se dit couramment de ce qui apporte des connaissances : voir  et enseignement.
 En linguistique, l'instructif est un cas grammatical présent dans certaines langues.